Сент-Остребе́рт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний захід від Парижа, 20 км на північний захід від Руана. 

Через місто протікає річка Остреберт.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 596,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Остреберт на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Остреберт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Остреберт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Сена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Сена